L'équipe de baseball des Mariners de Seattle est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1977. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en séries éliminatoires.

Résumé (1977-2010)

Saison régulière 
 35 saisons de Ligue majeure : 2522 victoires pour 2861 défaites (0,469)
 3 titres de Division (1995, 1997, 2001)

Séries éliminatoires 
 4 participations en Série de division : 10 victoires pour 7 défaites (0,588), 3 séries gagnées
 3 participations en Série de championnat : 5 victoires pour 12 défaites (0,294), aucune série gagnée
 Bilan en séries éliminatoires : 15 victoires pour 19 défaites (0,441)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Seattle Mariners sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Seattle Mariners sur Baseball-Reference.com

Seattle Mariners